Миффлин () — англоязычная фамилия и топоним.
 Миффлин, Томас (1744—1800) — американский политический деятель.
 Миффлин, Фред (1938—2013) — канадский политик, министр по делам ветеранов, контр-адмирал.
 Миффлин — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.